The Liberator - prensa de bloco de terra comprimida (BTC) de alto desempenho
B-24 Liberator - bombardeiro americano de grande produção
17960 Liberatore - um asteroide
Liberatores - facção do senado romano que organizou o assassinato de Júlio César nos Idos de Março de 44 a.C
Tanino Liberatore - desenhista italiano

Veja também
Libertador

Desambiguação

es:El Libertador